Тандзут ():

 Тандзут (Армавір) — село у марзі (області) Армавір, Республіка Вірменія.
 Тандзут (Кашатаг) — село у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.
 Тандзут (Тавуш) — село у марзі Тавуш, Республіка Вірменія.
 Тандзут (річка) — річка на півночі Вірменії.